Combinația dintre prenumele Frank și numele de familie O'Connor este destul de frecventă în arealul limbii engleze, deși numele de familie este însă de origine irlandeză.

Frank O'Connor se poate referi la unul din următorii,

Australia 
 Frank O'Connor (rugby league), sportiv australian din liga de rugby;

Canada 
 Frank Patrick O'Connor (1885 – 1939), politician canadian, om de afaceri, fondatorul companiei Laura Secord Chocolates;

Irlanda 
 Frank O'Connor (1903 – 1966) autor irlandez;

Statele Unite ale Americii 
 Frank O'Connor (actor) (1897 – 1979), actor american de film mut, rancher, pictor, soțul lui Ayn Rand;
 Frank O'Connor (actor, regizor) (1881 – 1959), actor, scenarist și regizor de filme american;
 Frank D. O'Connor (1909 – 1992), politician american din New York City;
 Frank O'Connor (baseball) (1868 – 1913), jucător de baseball american;

Alte utilizări 
 Frank O'Connor (vas de mărfuri) (1892 – 1919), un vas care a naufragiat în Lake Michigan după 27 de ani de carieră;

Vezi și 
 Francis O'Connor (dezambiguizare)
 O'Connor

Nume proprii